Be My Baby har flera betydelser:

Be My Baby (låt av The Ronettes)
Be My Baby (låt av Wonder Girls)